Хемпель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хемпель, Адольф (Adolph Hempel; 1870—1949) — бразильский натуралист, энтомолог.
 Хемпель, Карл Густав (1905—1997) — немецко-американский философ.
 Хемпель, Петер (род. 1957) — немецкий гребец-байдарочник.
 Хемпель, Хорст (1910—1990) — унтершарфюрер СС.
 Хемпель, Ян (род. 1971) — немецкий прыгун в воду.

Известен вариант транскрипции Гемпель